VLS puede referirse a:
 VideoLAN servidor;  
 Las siglas en portugués de Veículo Lançador de Satélites, una familia de cohetes desarrollados en Brasil; o
 Las siglas en inglés de Vertical Launching System, un sistema de lanzamiento vertical de misiles empleado en buques de combate.